Анабель Медина Гарригес и Ярослава Шведова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Луция Шафаржова и Кристина Младенович — не защищали свой титул, но чешка принимала участие в турнире (в паре с соотечественницей Кветой Пешке) и уступила уже на старте.

Посев 

  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Луция Шафаржова (Первый раунд)

<ol start="3">
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Полуфинал)
  Юлия Гёргес /  Анна-Лена Грёнефельд (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Family Circle Cup 2014